El Puig del Coll del Teixó és una muntanya de 786,4 metres que es troba entre el municipi de la Jonquera, a la comarca de l'Alt Empordà, i la comuna de Morellàs i les Illes, a la del Vallespir.

Es troba al sud-oest de l'extrem oriental del terme de Morellàs i les Illes, a l'antiga comuna de Riunoguers, i al nord-occidental del terme de la Jonquera. És al nord-est del Pla Capità i del Coll del Teixó i al sud-oest del Coll del Pomer.

Bibliografia

Referències 

Muntanyes de la Jonquera
Muntanyes de Morellàs i les Illes